Living Doll (lied), een lied van popzanger Cliff Richard
Living Doll (The Twilight Zone), een aflevering van de serie The Twilight Zone
Living Doll (CSI), een aflevering van CSI: Crime Scene Investigation